Sforzesca – frazione del comune italiano di Vigevano, in Lombardia
 2ª Divisione fanteria "Sforzesca" – divisione del Regio Esercito Italiano nella seconda guerra mondiale
 Battaglia della Sforzesca – battaglia combattuta nel 1849

Pagine correlate 
 Villa Sforzesca